William Etty (architect) (±1675-1734), Brits architect
 William Etty (schilder) (1787-1849), Brits schilder
 Etty Darwin (1843-1929), dochter van de Britse bioloog Charles Darwin, redacteur van enkele van zijn boeken
 Etty Hillesum (1914-1943), joods-Nederlands dagboekschrijfster en Holocaustslachtoffer
 Etty Hillesum Centrum, een expositie- en herinneringscentrum in Deventer geopend op 5 mei 1996
 Etty Hillesum Lyceum, een scholengemeenschap voor middelbaar onderwijs in Deventer, hoofdorganisator van de jaarlijkse Etty Hillesumlezing
 Etty Hillesum College, een voormalige middelbare school in Den Helder, in 2007 omgedoopt in Lyceum aan Zee
 Walter Etty (1949), Nederlands politicus voor de PvdA, broer van Elsbeth
 Elsbeth Etty (1951), Nederlands columniste en literair criticus
 Etty Mulder (1946), Nederlands musicologe en cultuurhistorica